Бобошино — название населённых пунктов в Сергиево-Посадском районе Московской области России:
 Бобошино — деревня сельского поселения Березняковское;
 Бобошино — деревня сельское поселение Шеметовское.

См. также